Oracle d'Ilísies era un oracle d'Apol·lo situat vora del riu Ilísies, a la ciutat d'Atenes. En aquest riu, Bòreas va raptar Oritia i la va convertir en la seva esposa, i el temple estava dedicat a ell. Però els atenencs van voler que fos dedicat a altres déus, i sobretot a Apol·lo. Hi havia un oracle i una font sagrada. A la vora hi havia un altar dedicat a les Muses Ilisíades.

En parla Pausànias que diu que al seu temps l'oracle havia desaparegut.

Referències 

Ilisies